Паримарджан Неги (род. 9 февраля 1993 года, Нью-Дели) — индийский шахматист, гроссмейстер (2006). Чемпион Азии 2012 года. Награждён индийской спортивной премией Арджуна.

Гроссмейстером стал в 13 лет. Это седьмой результат за всю историю (второй — на момент получения звания).

Образование получил в Amity School.

В 2014 году оставил шахматы, чтобы сосредоточиться на учёбе в Стэнфордском университете. Позднее вернулся к соревнованиям.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Азии по шахматам
Лауреаты премии Арджуна